Osoby noszące nazwisko Bauer:
 Alain Bauer (ur. 1962) – francuski prawnik
 Andreas Bauer (ur. 1964) – niemiecki skoczek narciarski
 Andreas Friedrich Bauer (1783–1860) – niemiecki inżynier
 Andrzej Bauer (1866–1900) – francuski franciszkanin, męczennik, święty katolicki
 Bruno Bauer (1809–1882) – niemiecki filozof
 Christian Bauer (ur. 1977) – francuski szachista
 Christina Bauer (ur. 1988) – francuska siatkarka
 Clemens Bauer (1899–1984) – niemiecki historyk ekonomii
 Edgar Bauer (1820–1886) – niemiecki filozof
 Edit Bauer (ur. 1946) – słowacka ekonomistka, polityk
 Erich Bauer (1900–1980) – zbrodniarz hitlerowski
 Ernst Bauer (ur. 1928) – amerykański fizyk
 Ferdinand Bauer (1760–1826) – austriacki grafik
 František Saleský Bauer (1841–1915) – czeski kardynał, arcybiskup Ołomuńca
 Gustav Bauer (1870–1944) – polityk niemiecki, kanclerz Republiki Weimarskiej w 1920 r.
 Gustav Bauer (1884-?) – amerykański zapaśnik
 Hans Bauer (1927–1997) – niemiecki piłkarz
 Harold Bauer (1873–1951) – amerykański pianista
 Jan Bauer (1904–1940) – polski nauczyciel, działacz społeczny
 Johann Bauer (XVII w.) – śląski rzeźbiarz
 John Bauer (1882–1918) – szwedzki ilustrator
 José Carlos Bauer (1925–2007) – brazylijski piłkarz
 Klemen Bauer (ur. 1986) – słoweński biathlonista
 Ludwik Bauer (1851–1927) – polski działacz społeczny
 Lukáš Bauer (ur. 1977) – czeski biegacz narciarski
 Marion Bauer (1887–1955) – amerykańska kompozytorka
 Otto Bauer (1881–1938) – austriacki filozof i polityk
 Rudolf Bauer (1879–1932) – węgierski lekkoatleta
 Rudolf Bauer (ur. 1957) – słowacki polityk
 Steve Bauer (ur. 1959) – kanadyjski kolarz
 Viola Bauer (ur. 1976) – niemiecka biegaczka narciarska
 Wilhelm Bauer (1822–1857) – niemiecki inżynier
 Wojciech Bauer (ur. 1954) – polski pisarz
 Wolfgang Bauer (1941–2005) – austriacki pisarz

Pseudonim:
 Steven Bauer – kubański aktor

Inne:
 Bauer Media Polska
 Estádio Augusto Bauer – brazylijski stadion piłkarski
 Ina Bauer – element w łyżwiarstwie
 Koenig & Bauer – niemiecka firma produkująca maszyny drukarskie
 Wilhelm Bauer – okręt podwodny
 Wydawnictwo Bauer